Čertův vrch může být:

 Čertův vrch (623 m) – vrchol v Rakovnick0 pahorkatině, jižně od Plachtína v okrese Plzeň-sever
 Čertův vrch (750 m) v Plzeňské pahorkatině
 Čertův vrch (790 m) v Javořích horách
 Čertův vrch (799 m) v Broumovské vrchovině
 Čertův vrch (1244 m) na Šumavě